Audet bezeichnet:
 Audet (Québec), Gemeinde in Québec, Kanada

Audet ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Audet (1846–1915), kanadischer Politiker
 Earl Audet (1921–2002), US-amerikanischer Footballspieler
 Jean-Paul Audet (1918–1993), kanadischer Philosoph
 Lionel Audet (1908–1989), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Québec
 Marie-Claude Audet (* 1962), kanadische Radrennfahrerin
 Michel Audet (* 1940), kanadischer Ökonom und Politiker
 René Audet (1920–2011), Bischof von Joliette